Charles City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Charles City im Floyd County, Iowa
 Charles City (Virginia), im Charles City County, Virginia
 Charles City County, Verwaltungseinheit in Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Charles City College Hall, in Sioux City, Iowa, ID-Nr. 83000412
 Charles City County Courthouse, in Charles City, Virginia, ID-Nr. 69000335